In the Pocket – album di Stanley Turrentine del 1975
 In the Pocket – album di James Taylor del 1976
 In the Pocket – album di Neil Sedaka del 1980
 In the Pocket – album dei Commodores del 1981